Amerikai Egyesült Államok
Raccoon (Indiana)
Raccoon (Kentucky)
Raccoon (Pennsylvania)